Фиаху (Фиаха; ) — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Фиаха Кеннфиннан — легендарный верховный король Ирландии (XX в. до н. э. или XV в. до н. э.)
 Фиаха мак Делбайх — легендарный верховный король Ирландии (XVIII в. до н. э. или XIV в. до н. э.)
 Фиаху Лабрайнне — легендарный верховный король Ирландии (XV в. до н. э. или XI в. до н. э.)
 Фиаху Финскотах — легендарный верховный король Ирландии (XIV в. до н. э. или X в. до н. э.)
 Фиаху Финдойлхес — легендарный верховный король Ирландии (XIII в. до н. э. или IX в. до н. э.)
 Фиаху Толграх — легендарный верховный король Ирландии (IX в. до н. э. или VI в. до н. э.)
 Фиаху Финнолах — легендарный верховный король Ирландии (I в.)
 Фиаха Срайбтине — легендарный верховный король Ирландии (III—IV вв.)
 Фиаху мак Нейлл — король Миде (480 — не ранее 516)